Christiansen est un patronyme d'origine scandinave qui peut désigner :

Personnalités

Artistes 
 Hans Christiansen (1866-1945), peintre et designer allemand ;
 Toke Lund Christiansen (1947-), flûtiste danois ;

Athlètes 
 Carl Emil Christiansen (1937-2018), joueur international et entraîneur de football danois ;
 Claus Christiansen (1967-),  joueur de football danois ;

Henrik Christiansen (1983-), patineur de vitesse norvégien
Henrik Christiansen, kayakiste danois
Henrik Christiansen (1996-), nageur norvégien
 Jesper Christiansen (1978-), joueur de football danois ;
 Kaj Christiansen, (1921-2008), footballeur international danois ;
 Keith Christiansen (1944-2018) joueur américain de hockey sur glace ;
 Mads Christiansen (1986-), handballeur danois ;
 Max Christiansen (1996-), footballeur allemand ;
 Nanna Christiansen (1989-), footballeuse danoise ;
 Thomas Christiansen (1973-), joueur de football espagnol ;
 Tiril Sjåstad Christiansen (1995-), skieuse acrobatique norvégienne ;
 Tom Christiansen (1956-), sauteur à ski norvégien ;
 Vetle Sjåstad Christiansen (1992-), biathlète norvégien.

Autres 
 Arne Christiansen (1925-2007), homme politique danois ;
 Friedrich Christiansen (1879-1972), général allemand ;  
 Julie Christiansen (1987- ), actrice danoise ;  
 Larry Christiansen (1956-), joueur d'échecs américain ;
 Johan-Sebastian Christiansen (1998- ), joueur d'échecs norvégien ;
 Per Christiansen, paléontologue.

Musique

Chanson 
 Christiansen, chanson de France Gall.

Voir aussi 
page d'homonymie 

Homonymie de patronyme danois
Homonymie de patronyme norvégien